Luzitanci (narod)
 Luzitanci (ep)